Holger Danske, in italiano Ogier il Danese, è un personaggio leggendario della storia danese
Holger Danske, gruppo di resistenza danese agli occupanti tedeschi durante la seconda guerra mondiale

Film
Holger Danske – film del 1913 diretto da Eduard Schnedler-Sørensen

Musica
Holger Danske – opera del 1789, musica di F.L.Æ. Kunzen, libretto di Jens Baggesen